Pieni Viitasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni Viitasaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Pieni Viitasaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar